Horner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jack Horner paleontolog
 John R. Horner